Lloyds Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Lloyds Creek (Bullo River), Nebenfluss des Bullo River im Northern Territory
 Lloyds Creek (Thomson River), Nebenfluss des Thomson River (Cooper Creek) in Queensland